Charles MacAndrew (1 baron MacAndrew ; 1888-1979), homme politique écossais ;
 Marianne McAndrew (1942-), actrice américaine ;
 Nell McAndrew (1973-), mannequin britannique.

Homonymie de patronyme